Cecilia kan syfta på:
 Cecilia (namn) – kvinnonamn av latinskt ursprung samt lista av personer med namnet
Sankta Cecilia – kristet helgon som levde i Rom
Cecilia (psalmbok) – psalmbok som används i det svenska katolska stiftet
Cecilia (sång) – sång från Simon & Garfunkels album Bridge over Troubled Water
Cecilia (Ace of Base-låt) – sång av Ace of Base från skivan Flowers
Cecilia (film) – norsk dramafilm från 1954
 Cecilia, Caleta – en vik i Antarktis

Se även
Cecilianism